Joseph – Józef
 Chief Joseph – wódz Indian Nez Perce

Miejscowości w USA:
 Joseph – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Wallowa
 Joseph – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Sevier